«Два тайма в аду» () — венгерский военный и спортивный фильм 1962 года, снятый Золтаном Фабри. Фильм отдалённо напоминает реальные события, известные как «Матч смерти» 1942 года, когда бывшие советские футболисты играли против немецких и венгерских солдат в оккупированном Киеве и победили. В этом фильме действие происходит в Венгрии.

Сюжет 
Весной 1944 года нацисты собираются провести футбольный матч к дню рождения фюрера между немецкими игроками и венгерскими рабочими, трудящимися для военной машины Германии. Команду венгров должен собрать известный игрок Оноди, который требует от немцев дополнительный паёк, мяч для тренировок и освобождение от любой принудительной работы. Немцы соглашаются, однако рекомендуют Оноди не брать евреев в команду. Проблема в том, что у Оноди в его роте трудовой службы всего 8 игроков, остальные 90 не умеют играть.

Он берёт игроков из другой роты: одним из выбранных оказывается еврей Штайнер, не умеющий играть, но боящийся смерти. На тренировке игроки убивают венгерского охранника и пытаются сбежать, но их арестовывают и грозят им смертной казнью. Венгерский офицер требует от команды выйти на поле в любом случае.

В ходе первого тайма команда проигрывает 1:3, и в перерыве венгерский командир говорит игрокам, что если они посмеют выиграть, то их расстреляют, поэтому для спасения их жизней они должны проиграть. Однако Оноди отказывается этому верить, и команда идёт на второй тайм, где забивает три гола и побеждает.

В ролях 
 Имре Шинкович — Оноди
 Дежё Гараш — Штайнер
 Йожеф Сендрё — сержант Рапить
 Иштван Веленцеи — Ференци
 Дьюла Бенкё — Степан
 Янош Гёрбе — Эберхардт
 Тибор Мольнар — Рац
 Янош Маклар — сержант Холуп
 Зигфрид Брахфельд — капитан Хайлиг
 Антал Фаркаш — капрал Чорба
 Янош Райз — Липтак
 Ласло Маркуш — Погань
 Янош Колтаи — Геза
 Золтан Гера — Танко

Награды 
Фильм получил премию критиков на Бостонском кинофестивале в 1962 году. Номинировался как лучший фильм на международном кинофестивале в Мар-дель-Плата и на премию «Вероника» кинофестиваля в Салониках.

Примечания 

Фильмы о футболе
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Золтана Фабри
Фильмы Венгрии 1962 года